Saboyá kan syfta på följande platser:

Colombia 

 Saboyá (ort), Boyacá, 
 Saboyá (kommun), Boyacá,